Wangenheim steht für:

 Wangenheim, Ortsteil der Landgemeinde Nessetal im Landkreis Gotha, Thüringen
 Wangenheim (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht
 Wangenheim (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wangenheimpalais, Gebäude in Hannover